

Patronyme 

 Charles-Pierre Chapsal (1787-1858), grammairien français ;
 Éloy Chapsal (1811-1882), peintre et directeur du musée d’Aurillac ;
 Fernand Chapsal (1862-1939), homme politique français ;
 Jacques Chapsal (1909-1990), politologue et historien français ;
 Jean-Antoine Chapsal (1753-1834), général de division ;
 Madeleine Chapsal (1925-), écrivain français.